Maaswijk (Spijkenisse) - wijk in Spijkenisse
 Pancratius van Maaswijk - rector, onder meer van het Gymnasium Haganum